QE bezeichnet:
 den IATA-Code der Crossair Europe
 Quantitative easing, siehe Quantitative Lockerung
 die Qualifizierungsebene im Laufbahnrecht der deutschen Beamtenschaft (Bundesland als Dienstherr)

Abkürzung